Mi Patria es Primero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mi Patria es Primero, Chiapas, Salto de Agua, 
 Mi Patria es Primero, Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, 

Robotskapade Mexikoförgreningar